Опозиция може да се отнася за:

 Опозиция (астрономия) – позиция, противоположна на небесно тяло;
 Опозиция (политика) – организирана политическа група, която се противопоставя на политическото мнозинство или властващо малцинство в парламента и правителството. Тя може да бъде както парламентарна, така и извънпарламентарна;
 Опозиция (шахмат) – позиция на двата царя на една вертикална линия през едно поле;
 противопоставянето между два сходни, но противоположни елемента в структурализма.

Външни препратки 
 Иван Касабов, „Опозиция“, Университетски речник на Нов български университет